Haßbach heißen folgende

Orte:
 Haßbach (Gemeinde Warth), Katastralgemeinde in der Gemeinde Warth (Niederösterreich)

Gewässer:
 Haßbach (Aabach), Zufluss zum Aabachsee im Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Haßbach (Bieber), rechter Zufluss der Bieber im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Haßbach (Dhron), rechter Zufluss der Dhron im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Haßbach (Loquitz), linker Zufluss der Loquitz in Ludwigsstadt, Landkreis Kronach, Bayern
 Haßbach (Pitten), Zufluss der Pitten (Fluss) in Niederösterreich
 Haßbach (Ruhr), Zufluss der Ruhr in Arnsberg im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Hasbach